Egg est un mot anglais qui signifie œuf.

Sigle 
EGG est un sigle qui peut désigner :
 électrogastrogramme, un graphique qui montre les signaux électriques qui traversent les muscles de l'estomac ;
 électrogastrographe, l'appareil qui produit les électrogastrogrammes ;
 électroglottographie, .

Toponyme 

 Egg, une commune suisse du canton de Zurich ;
 Egg, une localité suisse du canton de Schwytz ;
 Egg, une commune autrichienne du Voralberg ;
 Egg an der Günz, une commune allemande de Bavière ;
 Egg Harbor, un village américain situé dans le comté de Door au Wisconsin ;
 Egg Harbor City, une ville américaine située dans le comté d'Atlantic au New Jersey.
 Egg Harbor Township, une municipalité américaine située dans le comté d'Atlantic au New Jersey.
 Egg Island, un ilot des Bahamas.

Patronyme 

 Augustus Egg (1816-1863), un peintre anglais de l’époque victorienne ;
 Oscar Egg (1890-1961), un coureur cycliste suisse.

Films  
 Egg, un drame turco-grec de 2007 ;  
 , un film comique américain de 2018 ; 
 Egg, un court métrage d'animation franco-danois réalisé par Martina Scarpelli et sorti en 2018 ; 
 Eggs, une comédie norvégienne de 1995.

Autres 
 Egg, un groupe rock progressif britannique actif de 1969 à 1972 ;
 The Egg, un groupe britannique de musique électronique formé en 1990 ;
 Egg, un jeu Game and Watch ;
 Egg, une planche de surf avec des caractéristiques particulières.
 Egg, un fauteuil de Arne Jacobsen.

Termes dérivés du mot egg  
 EGG-energy
 Easter egg, une fonction cachée au sein d'un programme informatique ;
 Egg cream, une boisson new-yorkaise ;
 Scotch egg, une préparation culinaire d’origine britannique.

Références